Натуральне число 1899
 1899 рік до нашої ери
 1899 рік нашої ери